Mandellesi – abitanti di Mandello Vitta
Mandellesi – abitanti di Mandello del Lario